Фомичёв (Фомичёва) — русская фамилия. Известные носители:

Фомичёв 
 
 Фомичёв, Алексей Сергеевич (род. 1970) — российский писатель.
 Фомичёв, Андре (род. 1990) — немецкий футболист.
 
 
 
 Фомичёв, Григорий Филатович (1925—1978) — советский партийный и государственный деятель.
 Фомичев, Демьян Галактионович (1876—1943) — российский и советский архитектор.
 Фомичев, Дмитрий Николаевич (1912—1964) — советский художник.
 
 Фомичёв, Илья Владимирович (род. 1982) — казахстанский футболист.
 
 Фомичёв, Лев Александрович (1932—2018) — советский и российский художник.
 
 Никон (Фомичёв) (в миру Николай Васильевич Фомичёв; 1910—1995) — архиепископ, деятель РПЦ.
 Фомичёв, Олег Константинович (род. 1961) — российский политический деятель и бизнесмен.
 
 Фомичёв, Пётр Ильич (1915—1943) — командир огневого взвода, лейтенант, Герой Советского Союза.
 Фомичёв, Сергей Александрович (род. 1937) — советский и российский литературовед-пушкинист.
 Фомичёв, Фёдор Ильич (1913—1975) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Фомичёв, Юрий Константинович (1929—2015) — советский и белорусский микробиолог.



Топоним 
 Фомичёв — хутор в Красноармейском районе Саратовской области России.

См. также